Spojení písmen M a číslice 100 může mít různé významy:

 Messier 100 – spirální galaxie v souhvězdí Vlasů Bereniky
 Dálnice M100 (Maďarsko) – plánovaná dálnice v Maďarsku